Белтерець () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Улмень.
 Белтерець () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Космешть.